Golden Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Golden Lake Township (Arkansas)
 Golden Lake Township (North Dakota)